Five Nights at Freddy's é um futuro longa-metragem de terror e suspense estadunidense baseado no jogo eletrônico de mesmo nome lançado em 2014 por Scott Cawthon. O longa é dirigido por Emma Tammi e escrito por Scott Cawthon, Seth Cuddeback e Emma. Produzido pela Blumhouse Productions e Striker Entertainment e distribuído pela Universal Studios. O filme espera dar início a uma trilogia de filmes baseada nos jogos eletrônicos da franquia de mesmo nome. Estrelado por Josh Hutcherson, Piper Rubio, Mary Stuart Masterson e Matthew Lillard.

O filme foi anunciado pela primeira vez em Julho de 2015, com Gil Kenan fazendo um acordo com a Warner Bros. Pictures para dirigir uma adaptação cinematográfica de Five Nights at Freddy's. No entanto, em Junho de 2017, Gil anunciou que sua adaptação havia sido cancelada pela Warner Bros. e que ele estava deixando o cargo. No início de 2018, foi anunciado que a Blumhouse Productions faria uma segunda tentativa de adaptação com Chris Columbus escalado para dirigir e tinha como objetivo uma data de lançamento em 2020. Mais tarde, Chris deixou o projeto devido a problemas de agendamento com Emma o substituindo-o como diretor e um dos roteiristas no final de 2022. As filmagens devem começar em Fevereiro de 2023 em Nova Orleães com término em Abril do mesmo ano.

Sinopse 
Cheio de culpa por uma tragédia em seu passado e agora lutando para cuidar de sua irmã mais nova por conta própria, Mike Schmidt tem poucas opções na vida e consegue um novo emprego de vigilante noturno na segunda Freddy Fazbear's Pizza. Mike é uma pessoa vulnerável com um exterior resistente. Embora ele queira dizer bem, sua obsessão por procurar a verdade pode ter consequências potencialmente desastrosas.

Elenco 
Josh Hutcherson como Mike Schmidt, um adulto jovem que se emprega como o vigilante noturno da segunda Freddy Fazbear's Pizza.
Piper Rubio como Abby Schmidt, a irmã mais nova de Mike.
Mary Stuart Masterson como ASA
Matthew Lillard como William Afton, o co-fundador da Fazbear Entertainment e secretamente um assassino em série infanticida psicopata.

Produção

Desenvolvimento 

A Warner Bros. anunciou em Abril de 2015 que havia adquirido os direitos de adaptação da série para o cinema. Roy Lee, David Katzenberg e Seth Grahame-Smith foram escalados para produzir. Seth afirmou que eles iriam colaborar com Cawthon "para fazer um filme insano, aterrorizante e estranhamente adorável". Em Julho do mesmo ano, Gil assinou um contrato para dirigir a adaptação e co-escreve-la com Tyler Burton Smith. Em Janeiro de 2017, Scott afirmou que parcialmente devido a "problemas dentro da indústria cinematográfica como um todo", o filme "encontrou vários atrasos e obstáculos" e estava "de volta à estaca zero", mas ele prometeu: 

Em Março de 2017, Scott postou no Twitter uma foto na Blumhouse, sugerindo que o filme tinha uma nova produtora. Em Maio do mesmo ano, o produtor Jason Blum confirmou a notícia, dizendo que estava animado e trabalhando em estreita colaboração com Scott na adaptação. Em Junho do mesmo ano, Gil disse que não estava mais dirigindo o filme após a reviravolta da Warner Bros.

Em Fevereiro de 2018, foi anunciado que Chris iria dirigir e escrever o filme, além de produzi-lo ao lado de Jason e Scott. Porém, em Setembro de 2021, foi revelado por Jason que Chris não está mais envolvido com o projeto, mas ainda estava em desenvolvimento ativo. Em agosto de 2018, Scott anunciou que o primeiro rascunho do roteiro do filme, que envolve apenas os acontecimentos do primeiro jogo da franquia, foi concluído e que pode haver um segundo e terceiro filme depois. No mesmo mês, Jason escreveu no Twitter que o filme pretendia ser lançado em 2020. Em novembro do mesmo ano, Scott anunciou que o roteiro atual do filme foi descartado, o que contribuirá para um novo atraso no filme. Em junho de 2020, durante entrevista ao Fandom, Jason, ao falar sobre o andamento do filme, afirmou: 

Em agosto de 2022, Jason revelou que a Jim Henson's Creature Shop estaria trabalhando nos animatrônicos do filme. Em outubro do mesmo ano, Emma foi anunciada para dirigir o filme e co-escrever ao lado de Scott e Cuddeback. As filmagens começaram em fevereiro de 2023 em Nova Orleães, com o título de produção Bad Cupcake, com término em 6 de abril do mesmo ano.

Roteiro 
Nove roteiros para o filme foram descartados durante o desenvolvimento. O primeiro rascunho, era centrado em um grupo de encrenqueiros invadindo a Freddy's e terminando com o grupo "em uma fábrica secreta de animatrônicos subterrânea que os fabricava para o Governo dos Estados Unidos", foi descartado por ter uma história complicada, apesar de ser "bastante básica"" e desviando muito do material de origem. Um segundo rascunho centrado em bonecos de pelúcias tomando conta de Manhattan foi escrito, mas também foi descartado. Um terceiro rascunho foi desenvolvido posteriormente e era centrado em torno de um menino chamado Charlie entrando sorrateiramente na Freddy's para recuperar um brinquedo que ele havia perdido. Apesar de ter mais elementos do material de origem do que o primeiro rascunho, ainda foi percebido como "vagamente baseado" nos jogos originais e foi descartado também.

Depois de entrar no filme como roteirista, Evan Kira e Scott escreveram um quarto rascunho inspirado nos livros da franquia. No entanto, devido à inexperiência de Scott como roteirista de cinema e apesar da própria experiência de Kira, essa versão do filme foi descartada. Depois disso, Scott optou por escrever uma história centrada nos jogos e não nos livros. Mais tarde, um quinto rascunho foi escrito, centrado na união dos animatrônicos com um grupo de crianças depois que Freddy Fazbear é roubado e levado para uma loja de penhores. Embora o rascunho tenha sido considerado uma "abordagem criativa" para a franquia, foi descartado por se parecer "um pouco demais como 'um menino e seu animatrônico'" e carecer de elementos de terror. Em seguida, um sexto rascunho foi escrito. Descrito como o rascunho "mais preciso" em relação ao material de origem naquele ponto, o roteiro continha vários elementos e conhecimentos dos jogos. Ele acabou sendo descartado por se parecer inacessível ao público não familiarizado com o material de origem e porque "simplesmente não era satisfatório". Um sétimo rascunho foi escrito depois, centrado no filho de uma mãe solteira que se mudou para uma nova cidade e descobriu a Freddy's. Embora inicialmente aprovado para filmagem, como o estúdio sentiu que faltava "defeitos graves", também foi descartado porque os cineastas sentiram que o motivo do garoto ficar na Freddy's era confuso e forçado. Depois disso, um oitavo rascunho no qual um grupo de "caçadores de fantasmas" entrou na Freddy's foi feito, mas posteriormente descartado por se concentrar muito nas histórias de fundo do grupo e não no enredo atual. Um nono roteiro foi desenvolvido posteriormente. Uma variação do enredo do rascunho anterior, também apresentava "os Animatrônicos Hora de Diversão, túneis subterrâneos de piscinas de bolinhas e uma marionete em busca de vingança". O rascunho foi descartado porque os cineastas acharam que era "muito exagerado", com muita ênfase no gênero de ação.

Em seguida, o roteiro final do filme foi desenvolvido e aprovado para desenvolvimento, pois os cineastas sentiram que era "uma boa mistura" de todos os elementos positivos apresentados nos rascunhos anteriores, sendo "divertido", "assustador" e tendo "uma ótima história". De acordo com Scott, os problemas comuns durante o desenvolvimento incluíam dar aos personagens principais um motivo para ficar na Freddy's devido ao cenário dos dias atuais do filme e dar a eles uma conexão pessoal com o próprio restaurante.

Filmagens 
As filmagens de Five Nights at Freddy's foram inicialmente marcadas para começar na primavera de 2021. No entanto, devido à aposentadoria de Scott no ramo de jogos eletrônicos e à saída de Chris do projeto, as filmagens foram adiadas indefinidamente. Atualmente, as filmagens começarão em Fevereiro de 2023 em Nova Orleães.

Elencamento 
Em dezembro de 2022, Josh e Matthew se juntaram ao elenco como papéis não revelados. O popular youtuber Dawko mais tarde revelou exclusivamente que Josh interpretará um segurança chamado Mike Schmidt e Matthew interpretará o vilão principal William Afton. Ele também revelou que Mary e Piper se juntaram ao elenco como uma vilã não revelada e a irmã mais nova de Schmidt, Abby.

Ligações externas 
 

Filmes em língua inglesa
Filmes de terror dos Estados Unidos
Filmes com animais
Filmes sobre pessoas desaparecidas
Filmes sobre vingança
Filmes sobre a morte
Five Nights at Freddy's
Filmes da Blumhouse Productions
Filmes baseados em jogos eletrônicos